Натуральне число 279
 279 рік до нашої ери
 279 рік нашої ери